Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen steht für:

 Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, Roman von Selma Lagerlöf von 1906/1907
 Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen (Zeichentrickserie), Anime-Serie von 1980